Ikkarluarsuit bezeichnet:
 Ikkarluarsuit (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarluarsuit (Inselgruppe, bei Alluitsup Paa), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikkarluarsuit (Inselgruppe, bei Narsarmijit), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikkarluarsuit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarluarsuit (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland